Gary Peters peut désigner :

 Gary Peters, joueur de snooker gallois ;
 Gary Peters (1937-), joueur de baseball américain ;
 Gary Peters (1954-), footballeur anglais ;
 Gary Peters (1958-), homme politique américain.

Voir aussi 

 Garry Peters (1942-), joueur de hockey sur glace canadien.